Retorica
 Retorica, trattato di Aristotele
 Retorica musicale